Народний капіталізм — пропагандистський мем часів холодної війни
 Народний капіталізм — глибокі зміни у відносинах власності, демократизації управління виробництвом та вирівнювання доходів між найбагатшими і найбіднішими верствами населення
 Народний капіталізм — соціальний капіталізм

Примітки

Посилання